«You Are the Only One» или «You’re the Only One» () может означать:

Музыка

Альбомы 
 «You’re the Only One» — альбом Ван Фэй.

Песни 
 «You Are the Only One» — песня Сергея Лазарева.
 «You Are the Only One» — песня Ивана Микулича.
 «You Are the Only One» — песня Рики Нельсона.
 «You Are the Only One» — песня Эмили Осмент.
 «You Are the Only One» — песня Кенди О'Терри и Чарли Фаррен.
 «You Are the Only One» — песня Кирка Франклина.
 «You’re the Only One» — песня Эрика Бенета.
 «You’re the Only One» — песня Вала Дуникана.
 «You’re the Only One» — песня Марии Мены.
 «You’re the Only One» — песня Долли Партон.

Телевидение 
 «You Are the Only One» — корейский телесериал.